Марија „Мара” Исаја (Плоешти, 7. септембар 1927 — Скопље, 23. октобар 2006) је била југословенска и македонска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Мирно лето  || /
|-
| 1967. || Мементо  || /
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба  || /
|-
| 1968. || Планина гнева  || Калина
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Цена града  || Старица 2
|-
| 1971. || Македонски део пакла  || /
|-
| 1971. || Некаде морам да те чекам ТВ филм || /
|-
| 1977. || Исправи се, Делфина  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Црвени коњ  || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1983. || Црвениот коњ ТВ серија || /
|-
| 1984. || -{Memed My Hawk}-  || Сулејманова жена
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1927.
Умрли 2006.
Македонски глумци
Југословенски глумци